Mamilla – zbiornik wodny w Jerozolimie
 Mamilla – osiedle Jerozolimy
 Mamila – napój alkoholowy